Mahl steht für:

 Mahl (Feldmaß), altes Feldmaß in der Schweiz
 Mahlzeit, das Einnehmen des Essens zu bestimmten Zeiten des Tages
 Mahl (Sprache), eine indoarische Sprache die u. a. auf Minicoy gesprochen wird.

Mahl ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Mahl (1900–1967), deutscher Funktionshäftling im Krematorium des KZ Dachau
 Georg Mahl (1870–1939), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans Mahl (1909–1988), deutscher Physiker
 Johannes Mahl (* 1998), deutscher Volleyballspieler
 Victor Mahl (1889–1915), einer der ersten englischen Piloten und Chefingenieur bei der Sopwith Aviation Company
 Walter Mahl (1904–1967), deutscher paramilitärischer Aktivist

Siehe auch: